Ultima Thule kan syfta på:

 Ultima Thule – ett begrepp inom grekisk och romersk mytologi, se Thule (mytologi)
 Ultima Thule (musikgrupp) – en svensk vikingarockgrupp som bildades år 1984
 Ultima Thule (sångbok) – en sångbok från Luleå tekniska universitet
 Ultima Thule – tidigare inofficiellt namn på himlakroppen 486958 Arrokoth

Se även
Thule